El término Sencha puede hacer referencia a:
Sencha, té verde japonés.
Sencha Incorporated, compañía de desarrollo de frameworks web.